Wilhelm Seel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Seel (Bergingenieur) (1816–1875), deutscher Bergingenieur und Bergbau-Manager
 Wilhelm Seel (Politiker) (1866–1921), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen
 Wilhelm Heinrich Seel (Theologe) (1725–1798), deutscher Theologe